The Kingdom - Il regno – film del 1994 di Lars von Trier
The Kingdom – film del 2007 di Peter Berg
The Kingdom – miniserie a fumetti statunitense del 1999, scritta da Mark Waid e disegnata da Ariel Olivetti e Mike Zeck
The Kingdom – album del 2012 dei Starfield
The Kingdom – album del 2020 dei Bush
The Kingdom –  oratorio in lingua inglese composto nel 1906 da Edward Elgar